

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowych
 Orle – część miasta Szklarska Poręba
 Orle – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta
 Orle – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Orle – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Orle – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Orle – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Orle – część wsi Otałęż w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Orle – część wsi Jasień w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Orle – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo
 Orle – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Orle – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Orle – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec

Miejscowość na Białorusi 
 Orle – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Raduń

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Orle – jezioro na obszarze Pradoliny Redy-Łeby
 Jezioro Orle – jezioro i rezerwat na Pojezierzu Bytowskim

Inne 
 Orle – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Wyspa Sobieszewska
 Orle – nieczynny przystanek kolejowy w województwie pomorskim
 Orle – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Orle
 Orle – wieś w Słowenii, w gminie Škofljica
 , dziś Werle k. Kassow w Meklemburgii – miejsce śmierci księcia Obodrytów Niklota

Zobacz też 
 Orle Wielkie
 Rezerwat przyrody Orle
 Schronisko Turystyczne „Orle”